Виторож — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Виторож — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Виторож — деревня в Пуховичском районе Минской области.